Чипило има више значења:

 Чипило, Куатесмола (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чипило (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику